Katzelsried ist der Ortsname von

 Katzelsried (Rötz), Ortsteil der Stadt Rötz, Landkreis Cham, Bayern
 Katzelsried (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern